Układ o Współpracy Patentowej
 prokalcytonina
 późna porfiria skórna
 wskaźnik zużycia protrombiny
 kanalik kręty bliższy